El término chips puede referirse a:

 Las papas fritas inglesas.
 El plural de chip (circuito integrado).
 Chips (banda sueca), grupo musical sueco de country y pop.
 CHiPs (1977-1983), programa televisivo policial estadounidense sobre la patrulla de autopistas de California.

Enlaces externos